Харлем може да се отнася за:
 Харлем, град в Нидерландия
 Харлем (Монтана), град в САЩ
 Харлем (Джорджия), град в САЩ
 Харлем (Флорида), град в САЩ
 Харлем (Ню Йорк), квартал на Ню Йорк, САЩ